Tysklands håndboldlandshold  er Tysklands landshold i håndbold for kvinder. Den nuværende landstræner er hollandske Markus Gaugisch og assistent er Jochen Beppler.

De største succeser var at vinde VM i 1993 og da de vandt sølv ved EM i 1994. Derudover er de også blevet nummer 3 tre gange, i VM i 1965, 1997 og VM i 2007.

I de år, hvor Tyskland var delt, repræsenterede DDR's kvindelandshold landet ved internationale kampe og turneringer.

Resultater

Medaljeoversigt

OL-resultater 
 1992: 4.-plads
 1996: 6.-plads
 2008: 11.-plads

VM-resultater 
 1993: 
 1995: 5.-plads
 1997: 
 1999: 7.-plads
 2001: Ikke kvalificeret
 2003: 12.-plads
 2005: 6.-plads
 2007: 
 2009: 7.-plads
 2011: 17.-plads
 2013: 7.-plads
 2015: 13.-plads
 2017: 12.-plads
 2019: 8.-plads
 2021: 7.-plads

EM-resultater 
 1994: 
 1996: 4.-plads
 1998: 6.-plads
 2000: 9.-plads
 2002: 11.-plads
 2004: 5.-plads
 2006: 4.-plads
 2008: 4.-plads
 2010: 13.-plads
 2012: 7.-plads
 2014: 10.-plads
 2016: 6.-plads
 2018: 10.-plads
 2020: 7.-plads
 2022: 7.-plads

Andre-resultater 
 GF World Cup 2008: 4.-plads
 Møbelringen Cup 2006: 4.-plads

Nuværende trup 
Den aktuelle spillertrup til EM i kvindehåndbold 2022, hvor Tyskland spiller deres indledende kampe i Podgorica, Montenegro.

Cheftræner: Markus Gaugisch

Kampe og mål er aktuelle til og med 11. oktober 2022.

Trænerteamet

Trænere 
Ekke Hoffmann ( – 2005)
Armin Emrich (2005 – 2009)
Rainer Osmann (2009-2011)
Heine Jensen (2011-2014)
Jakob Vestergaard (2015-2016)
Michael Biegler (2016- )

Kendte spillere 
 Sabine Englert
 Susann Müller
 Anna Loerper
 Clara Woltering
 Franziska Mietzner
 Anja Althaus
 Nina Wörz
 Sabine Adamik
 Andrea Bölk
 Michaela Erler
 Sybille Gruner
 Franziska Heinz
 Evelyn Hübscher
 Waltraud Kretzschmar
 Katrin Krüger
 Christine Lindemann
 Susanne Petersen
 Kristina Richter
 Christina Rost
 Michaela Schanze
 Heike Schmidt
 Silvia Schmitt
 Dagmar Stelberg
 Petra Uhlig
 Bianca Urbanke-Rösicke
 Hannelore Zober
 Grit Jurack
 Nadine Krause
 Nadja Månsson
 Svenja Huber
 Katja Kramarczyk

Rekorder

Flest spillede kampe 
Antal kampe spillet for landsholdet.

Se også 
 Tysklands håndboldlandshold
 Tysklands håndboldforbund

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Håndboldforbundets officielle hjemmeside 

Håndboldlandshold (damer)
Kvindehåndboldlandshold